Driessche ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Van den Driessche (1901–1972), belgischer Eishockeyspieler und Ruderer
 Christiaan Van Driessche (* 1944), belgischer Diplomat
 Femke Van Den Driessche (* 1996), belgische Radsportlerin
 Frédéric van den Driessche (* 1956), französischer Schauspieler, Synchronsprecher und Drehbuchautor 
 Pauline van den Driessche (* 1941), britisch-kanadische Mathematikerin

Siehe auch:
 Vandendriessche